Borbónico, borbonismo y borbonista puede referirse a:
Lo relativo a Borbón (término polisémico) y sus partidarios;
Especialmente, lo relativo a la Casa de Borbón y sus partidarios;
En el contexto de la Guerra de Sucesión Española, los partidarios de Felipe V, también llamados felipistas -Borbónico (Guerra de Sucesión Española).